Липпе () — район в Германии. Центр района — город Детмольд. Район входит в землю Северный Рейн-Вестфалия. Подчинён административному округу Детмольд. Занимает площадь 1246 км². Население — 352,2 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 283 чел./км².
Официальный код района — 05 7 66.

Район подразделяется на 16 общин.

Города и общины 
 Детмольд (73 028)
 Бад-Зальцуфлен (53 947)
 Лемго (41 418)
 Лаге (35 277)
 Хорн-Бад-Майнберг (17 707)
 Эрлингхаузен (16 760)
 Бломберг (16 259)
 Леопольдсхёэ (16 124)
 Каллеталь (14 622)
 Экстерталь (12 130)
 Люгде (10 454)
 Аугустдорф (9586)
 Барнтруп (8985)
 Шидер-Шваленберг (8880)
 Шланген (8795)
 Дёрентруп (8262)
(30 июня 2010)

Ссылки 
 www.lippe.de Официальная страница

Районы Северного Рейна-Вестфалии